Dizione francese di Attis, il paredro di Cibele
 Atys, re latino.
 Atys, tragédie en musique di Jean-Baptiste Lully
 Atys, genere di molluschi della famiglia Haminoeidae
 Cercocebus atys (detto cercocebo moro), scimmia appartenente alle Cercopithecidae